Марке́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маркетти, Алессандро (1884—1966) — итальянский авиаконструктор.
 Маркетти, Федерико (род. 1983) — итальянский футболист.
 Маркетти, Филиппо (1831—1902) — итальянский композитор.
 Маркетти Сельваджани, Франческо (1871—1951) — итальянский куриальный кардинал.